Елена Балтача — победительница соревнований.

Общая информация 
Петра Цетковская в третий раз играла в финале турнира федерации со 100-тысячным призовым фондом и потерпела второе поражение. Обе неудачные игры пришлись на 2011 год (ранее проигран финал хардового турнира в южноафриканском Соуэто).

Посев 

  Моника Никулеску (Четвертьфинал)
  Луция Градецкая (Четвертьфинал)
  Матильда Юханссон (Четвертьфинал)
  Евгения Родина (Четвертьфинал)

<li>  Елена Балтача (Титул) 
<li>  Петра Цетковская (Финал)
<li>  Энн Кеотавонг (Второй раунд)
<li>  Тамарин Танасугарн ''(Полуфинал)

Ход турнира

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

AEGON Nottingham Challenge 2011